Entre 29 de junho e 3 de julho de 1977 foi realizada a 12ª edição da Taça Brasil, tendo a a cidade de Belo Horizonte como sede e os jogos realizados no Ginásio Minas Tênis Clube. O campeão foi o .

Participantes

Tabela

Grupo A 
 Jogos

 Classificação

Grupo B 
 Jogos

 Classificação

Semifinais

Disputa pela 3ª colocação

Final

Ver também 
 Novo Basquete Brasil
 FIBA Liga das Américas

Ligações externas 
Site Oficial da LNB
Fantasy Basketeria (Game do NBB)

1977
Esporte no Brasil em 1977
1977 no basquetebol